Graysville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Graysville (Alabama)
 Graysville (Georgia)
 Graysville (Indiana)
 Graysville (Kentucky)
 Graysville (Missouri)
 Graysville (Ohio)
 Graysville (Pennsylvania)
 Graysville (Tennessee)
 Graysville (Virginia)
 Graysville (West Virginia)